Salga bezeichnet:

 Salga (Großdubrau), Ortsteil der Gemeinde Großdubrau in Sachsen
 Salga (Nordeste), Gemeinde in Portugal

SALGA ist die Abkürzung für:
 die South African Local Government Association, eine südafrikanische Organisation aus Verwaltungseinheiten der Gemeinde- und Distriktebene

SALGA